Dil ist der Familienname folgender Personen:
 Esma Annemon Dil (* 1974), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Mustafa Dil (* 1960), türkischer Fußballspieler

DIL ist die Abkürzung für:
 Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik
 dilutus medizinische Abkürzung: Dilution (Dil.), dilutus (dil.) = Verdünnung 
 Dual in-line package
 Flughafen Presidente Nicolau Lobato in Dili, Osttimor (IATA-Code)

DIL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Lahn-Dill-Kreis (für ehemaligen Dillkreis)

Dil ist:
 ein indischer Spielfilm aus dem Jahr 1990, siehe Dil Se
 ein Ort in der Ukraine (ukrainisch Діл), siehe Dil (Ort)

dil steht für:
 Dilling (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät des Bergnubischen im Sudan

Siehe auch:
 Dill
 Dyle

Abkürzung